Buchli ist der Familienname folgender Personen:

 Hanns Buchli (1889–1976), Schweizer Journalist, Redaktor und Zeitungsgründer
 Jakob Buchli (1876–1945), Schweizer Konstrukteur im Bereich des Lokomotivbaus
 James Buchli (* 1945), US-amerikanischer Astronaut
 Jürg Buchli (1944–2010), Schweizer Bauingenieur
 Steffi Buchli (* 1978), Schweizer Sportreporterin

Siehe auch:
 Bucheli